Lego Star Wars: Przygody Freemakerów (ang. Lego Star Wars: The Freemaker Adventures) – amerykański film animowany wykonany za pomocą trójwymiarowej animacji komputerowej, nawiązujący swą stylistykę do klocków Lego. Wyprodukowana przez Lucasfilm, kolejna produkcja ze świata Gwiezdnych wojen.

Serial emitowany w Polsce od 25 września 2016 na kanale Disney XD (regularna emisja od 10 października 2016).

Wersja oryginalna 
 Vanessa Lengies – Kordi Freemaker
 Nicolas Cantu – Rowan Freemaker
 Eugene Byrd – Zander Freemaker
 Matthew Wood – R0-GR
 Grey Griffin – Naare
 Matt Sloan – Darth Vader
 Trevor Devall – Imperator Palpatine
 Richard Kind – Durpin
 Jeff Bennett – Plumestriker, Ignacio Wortan
 Jane Leeves – porucznik Estoc
 Dana Snyder – Graballa
 Kevin Michael Richardson – Jabba the Hutt
 James Patrick Stuart – Dengar
 John DiMaggio – Baash
 Danny Jacobs – Raam
 Dee Bradley Baker – Boba Fett
 Billy Dee Williams – Lando Calrissian
 Eric Bauza – Luke Skywalker
 Julie Dolan – Księżniczka Leia Organa
 Trevor Devall – Admirał Ackbar
 Brian Dobson – Jek-14
 French Stewart – N-R30
 Fred Tatasciore – BL-OX
 Thomas Lennon – Wick Cooper
 Greg Baldwin – Furlac
 Jim Cummings – Hondo Ohnaka

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Łukasz Lewandowski
Dialogi:
 Renata Wojnarowska (odc. 1-10),
 Marek Robaczewski (odc. 11-13)

W wersji polskiej udział wzięli:
 Witold Sosulski – Rowan Freemaker
 Agata Góral – Kordi Freemaker
 Jakub Szydłowski – Zander Freemaker
 Katarzyna Tatarak – Naare
 Krzysztof Szczepaniak – R0-GR
 Karol Wróblewski – Graballa
 Robert Jarociński – Lord Vader
 Grzegorz Kwiecień – Wick Cooper
 Wojciech Paszkowski – Imperator Palpatine
 Adam Bauman – Dengar
 Wojciech Żołądkowicz – Baash
 Robert Kuraś – Raam
 Wojciech Machnicki – Durpin
 Waldemar Barwiński –
 Lando Calrissian
  Furlac
 Maciej Falana – Młody Anakin Skywalker
 Dariusz Odija – Ignacjo Wortan
 Zbigniew Konopka – N3R0
 Jacek Kopczyński – Jek
 Paweł Szczesny – Admirał Ackbar
 Jacek Król
 Maksymilian Bogumił
i inni

Lektor: Dariusz Odija

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy i seriale osadzone w świecie Gwiezdnych wojen
Amerykańskie filmy fantastycznonaukowe
Lego